3 miejscowości w Polsce: 
 Włosty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin
 Włosty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska 
 Włosty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Zobacz też: Wyszonki-Włosty, Włosty-Olszanka